Краснопавловка — название населённых пунктов:

Россия 
 Краснопавловка — посёлок в Красногорском районе Брянской области.

Украина 
 Краснопавловка — посёлок в Лозовском районе Харьковской области.